.pub è l'estensione dei file dei documenti di Microsoft Office Publisher dalla versione 97.

Altri formati utilizzati da Publisher 
 .JPEG .gif .bmp e altri formati di immagine
 .HTML .mhtml
 .pdf, dal 2007
 .doc .docx, utilizzati da Word

Voci correlate 
 Microsoft Office
 Microsoft Office Publisher
 Pubblicazione

Pub
Pub